IV Igrzyska Azjatyckie odbywały się od 24 sierpnia do 4 września 1962 roku w stolicy Indonezji, Dżakarcie. Zawody te odbywały się na Stadionie Gelora Bung Karno. Oficjalnego otwarcia igrzysk dokonał prezydent Sukarno, a znicz zapalił badmintonista Ferry Sonneville. Dżakarta będzie także organizować XVIII Igrzyska Azjatyckie w 2018 roku.

Uczestnicy igrzysk

Konkurencje na IA 1962

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 IA 1962 na stronie Olimpijskiej Rady Azji